Артём Алекса́ндрович Скито́в (; ) — белорусский футболист, защитник клуба «Витебск».

Карьера 
В детстве занимался прыжками на батуте и считался весьма перспективным. Футболом стал заниматься в первом классе, когда уговорил родителей отвести его в специализированную секцию. Первый тренер — Алексей Николаевич Проскурин.

Артём прошел через систему всех юношеских и молодёжных команд футбольного клуба «Витебск». Выступал, преимущественно, на позиции правого полузащитника. В 2007 в составе команды до 17 лет стал вице-чемпионом юношеского первенства Белоруссии.

В 2008 году был переведён в дублирующий состав «Витебска». За основную команду дебютировал 4 июля 2009 года, выйдя на замену в матче 12 тура чемпионата Белоруссии против солигорского «Шахтёра».

В сезоне 2011 прочно закрепился в основе витебского клуба. По итогам сезона команда заняла предпоследнее 11 место и играла переходные матчи за право остаться в высшей лиге с минским «Партизаном». В ответной игре забил свой первый мяч в составе «Витебска», что, тем не менее, не спасло команду от вылета.

В январе 2012 года проходил просмотр в гродненском «Немане», но в итоге остался в витебском клубе. В январе 2013 снова был приглашён на просмотр в «Неман», однако в ходе тренировочного сбора команды в Польше получил травму «разрыв крестообразной связки» и выбыл почти до самого конца сезона 2013.

В январе 2014 года продлил контракт с «Витебском». Стал играть преимущественно на позиции правого защитника. Помог витебскому клубу по итогам сезона 2014 вернуться в высшую лигу.

В январе 2015 стало известно, что Артём продолжит выступать за «Витебск» в высшей лиге. В сезоне 2015 прочно выступал на позиции правого защитника. В октябре получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона. В конце декабря продлил контракт ещё на один год.

В сезоне 2016 стал одним из лидеров команды. По количеству времени, проведённому на поле (2374 минуты), уступил лишь Артему Соловью. «Витебск» закончил чемпионат на 6 месте. Сразу по окончании сезона подписал с клубом новый контракт.

В сезоне 2017 стал безальтернативным игроком основного состава, пропустив за год один матч из-за повреждения. Прогресс Артёма не остался незамеченным главным тренером национальной сборной Беларуси Игорем Криушенко, включившим его в расширенный состав команды. В июле в составе сборной клубов Белоруссии принял участие в турнире «Кубок Короля». В первом матче против сборной Буркина-Фасо вышел на замену на 59 минуте, а в финале против сборной Таиланда сыграл весь матч. Команда уступила в серии послематчевых пенальти, решающий удар Артём не реализовал. В декабре подлил контракт с клубом ещё на один год.

23 марта 2018 года был выбран капитаном команды на сезон 2018. В дальнейшем продолжал появляться в основе. В январе 2022 года продлил контракт с «Витебском».

В сборных 
Выступал за молодёжную сборную Белоруссии. Дебютировал 8 октября 2010 в товарищеском матче против сверстников из Финляндии, выйдя на замену на 65-й минуте. Всего за команду Юрия Шуканова провёл 9 игр.

Статистика

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Витебск»